Groß Friedrichsburg steht für:
 Festung Groß Friedrichsburg  
 Groß Friedrichsburg (Kolonie), eine von 1683 bis 1717 bestehende kurbrandenburgische Kolonie in Westafrika
 Fort Groß Friedrichsburg, eine kurbrandenburgische Festung der gleichnamigen Kolonie in Westafrika